Snejni (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Snejni (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Snejni (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia